De titel Watergeest kan verwijzen naar verschillende werken:

 De Watergeest (Vodník): een symfonisch gedicht van Antonín Dvořák gebaseerd op het mythologische wezen de watergeest
 Tom Poes en de watergeest: een verhaal uit de Bommelsaga van Marten Toonder